

Persone
 Dino Tasselli (1910-1985) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Luigi Tasselli (1901-1971) – pistard e ciclista su strada italiano
 Sabrina Tasselli (1990) – calciatrice italiana, di ruolo portiere

Altro
 Tasselli di Wang, o domino di Wang – classe di sistemi formali